Division II i ishockey 1969/1970 var andradivisionen i svensk ishockey under säsongen 1969/1970. Divisionen var indelad i fyra regioner (norra, östra, västra och södra) med två grupper i varje (A och B) med 10 till 12 lag per grupp. Vinnaren i varje grupp gick vidare till kval till högsta serien, Division I, eller Allsvenskan som den ofta kallades. Bottenlagen i varje serie flyttades ner till Division III nästa säsong. De nedflyttade lagens platser fylldes istället av de främsta lagen från Division III. Något kval nedåt förekom alltså inte, men det hände att lag avstod från uppflyttning av olika skäl. Denna säsong flyttades ovanligt många lag ner eftersom serierna till den kommande säsongen endast skulle ha tio lag vardera.

Lagen
Sedan förra säsongen hade Hammarby IF, IF Karlskoga/Bofors, Rögle BK och Skellefteå AIK flyttats ner från Allsvenskan. Från Division III flyttades följande lag upp: BK Bäcken (Göteborg), BK Remo (Södertälje), Gislaveds SK, Granö IF (Vindeln), Hemsta IF (Gävle), IF Cobran (Stockholm), IF Karlsvik (Sundsvall), IFK Lindesberg, IK Westmannia (Köping), Jonstorps IF (Höganäs), Malungs IF, Munksund/Skuthamns SK (Piteå), Norsjö IF, Oskarshamns AIK, Skogsbo SK (Avesta), Spånga IS, Tibro IK, Tierps IF och Västerviks AIS.

Några lag bytte serie. IK Viking (Hagfors) flyttade från Västra A till Västra B och Arboga flyttades från Södra A till Västra A. Dessutom hade ishockeysektionen brutit sig ur Norrby IF och bildat Borås HC och IK Terra gått upp i BK Kenty.

Division II Norra
Grupp A
Skellefteå vann serien som väntat före Boden som var det största publiklaget med i snitt  åskådare på sina matcher. Skytteligan vanns av IFK Kirunas Staffan Larsson.

Grupp B
Före seriestarten var det många som tippade Teg som vinnare, men det kom att bli Sundsvallslaget Heffners/Ortviken som efter 17 segrar i följd vann serien och fick platsen i kvalet till Allsvenskan.

Division II Östra
Grupp A
Serien vanns för första gången av ett lag från Hälsingland, Bollnäs, före två dalalag, Tunabro och Falun. Strömsbros Bo Zetterberg vann skytteligan med 25 gjorda mål.

Grupp B
Inte helt oväntat tog Almtuna (från Uppsala) seriesegern före Nacka och överraskningen Cobran (ett kvarterslag från Stockholm).

Division II Västra
Grupp A
En jämn säsong där nykomlingen Lindesberg sensationellt ledde stora delar av tiden. I sista omgången kunde dock Fagersta gå förbi och vinna serien efter att Lindesberg förlorat mot bottenlaget Westmannia. Fagerstas Håkan Lundberg vann skytteligan med 29 gjorda mål.

Grupp B
Helt enligt plan vann Karlstadslaget Färjestad serien överlägset med stjärnforwarden Ulf Sterner i spetsen. Grums Willy Lindström vann skytteligan med 30 gjorda mål.

Division II Södra
Grupp A
När Karlskoga, som flyttats ner från Allsvenskan, överraskande placerades i södra serien betraktades de direkt som favoriter. Södra A räknades inte som en av de starkare serierna i Division II, men KB:s seger blev inte så överlägsen som man trott. Framför allt var det Tranås som ställde till det för KB genom att vinna tre av fyra poäng mot dem. I sista omgången avgjorde dock Karlskoga genom att besegra Örebro med 3–1. KB:s Kent Blom vann skytteligan med 19 gjorda mål.

Grupp B
Kvalplatsen togs av Växjölaget Öster efter en ganska jämn säsong. I botten var Alvesta och Oskarshamn tidigt avhängda. Med ner i division II fick även Jonstorp och Husqvarna följa. Gislaveds Tadeusz Niedomysl vann skytteligan med 28 gjorda mål.

Kvalspel till Division I
Fyra platser fanns till Allsvenskan och dessa togs av Heffners, Skellefteå, Färjestad och Fagersta.
Norra kvalserien till Division I

Södra kvalserien till Division I

Se även
 Division I i ishockey 1969/1970

Referenser
Fotnoter

Tryckta källor
 
 Janne Stark, red. Svensk Ishockey 75 år : Faktadelen. Strömberg/Brunnhages förlag 1997  sid. 168–169
 Åke Palmstrand red. Årets ishockey 1970 Strömbergs idrottsböcker 

Webbreferenser
Championnat de Suède 1969/70

1969
Ishockeysäsongen 1969/1970
Sport i Sverige 1969
Sport i Sverige 1970